Дзядык — западноукраинская фамилия, происходит от слова Дзяды. Известные носители:
 Анна Дзядык (1951) — польская актриса театра и кино, родилась в Нижней Силезии, заселённой в послевоенные годы поляками (Восточные Кресы) и украинцами (операция Висла)
 Владислав Кириллович Дзядык (1919-1998) — украинский математик, профессор, член-корреспондент НАН Украины; его отец, Кирилл Павлович, до I мировой войны жил в г. Сокаль